Tchoutcher Sandevo (en macédonien Чучер Сандево) est un village du nord de la Macédoine du Nord. C'est le siège de la municipalité du même nom. Le village comptait 290 habitants en 2002. Il est situé dans la vallée du Vardar, au nord de l'agglomération de Skopje. Il est majoritairement peuplé de Serbes.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, la municipalité comptait :
 Serbes : 180
 Macédoniens : 117
 Albanais : 1
 Autres : 1

Voir aussi

Liens internes 
 Tchoutcher Sandevo

Liens externes 
   Site officiel de la municipalité de Tchoutcher Sandevo

Références 

Village dans la commune de Čučer-Sandevo